Le Corsaire noir (roman) (Il corsaro nero), roman d'aventures italien écrit par Emilio Salgari
 Le Corsaire noir (film, 1921) (Il corsaro nero), film italien réalisé par Vitale Di Stefano
 Le Corsaire noir (film, 1937) (Il corsaro nero), film italien réalisé par Amleto Palermi
 Le Corsaire noir (film, 1944) (El corsario negro), film mexicain réalisé par Chano Urueta
 Le Corsaire noir (film, 1971) (Il corsaro nero), film italo-espagnol réalisé par Lorenzo Gicca Palli
 Le Corsaire noir (film, 1976) (Il corsaro nero), film italien réalisé par Sergio Sollima
 Le Corsaire Noir, bande dessinée

Homonymie de titre